Tiarkiro peut désigner :
 Tiarkiro, la localité située dans le département de Iolonioro au Burkina Faso ;
 Tiarkiro, la localité située dans le département de Nako au Burkina Faso.